Le Oi Rio Pro 2015 est la quatrième des onze étapes du championnat du monde de surf 2015.
Il s'est déroulé du 11 au  à Rio de Janeiro au Brésil, sur le spot de Barra da Tijuca. Le Brésilien Filipe Toledo s'est imposé en finale face à l'Australien Bede Durbidge. Il s'agit de la deuxième victoire de la saison (et de la carrière) de Toledo après celle du Quiksilver Pro Gold Coast.

La compétition a lieu à proximité du poste de secourisme numéro 2, dans le quartier de Jardim Oceânico. Ce spot de surf est communément appelé « Postinho » par les cariocas. Il s'agit d'un beach-break offrant des vagues de 0,5 à 2 mètres de hauteur selon les conditions. Un spot de repli est choisi en cas de trop faibles conditions. Il se situait initialement à São Conrado, mais en raison de la pollution de la plage, le spot retenu est finalement également celui de Barra, au niveau du poste de secourisme numéro 6.

Participants 
Vainqueur en 2014, le Polynésien Michel Bourez se blesse à Teahupoo le  et déclare forfait pour la compétition. Le Brésilien Alejo Muniz est appelé à le remplacer.

Le Brésilien David do Carmo est invité en tant que wild card à participer à l'événement. Vainqueur du Quiksilver Pro Saquarema, Alex Ribeiro est lui aussi qualifié en tant que wild card pour participer à la compétition.

Le Brésilien Adriano de Souza dispute la compétition avec le lycra jaune de leader au classement général. Son compatriote Filipe Toledo et l'Australien Mick Fanning (respectivement troisième et second au classement général) sont les deux prétendants pour s'emparer de la première place au général.

Déroulement de la compétition











Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Classement à l'issue de l'étape 

|-
|
| Adriano de Souza
|
|-
|
| Filipe Toledo
|
|-
|
| Mick Fanning
|
|-
|
| Josh Kerr
|
|-
|
| Nat Young
|
|-
|
| Owen Wright
|
|-
|
| John John Florence
|
|-
|
| Julian Wilson
|
|-
|
| Taj Burrow
|
|-
|
| Bede Durbidge
|
|}

Notes et références

Liens externes 
  Page de l'événement sur le site de la World Surf League

2015
World Surf League 2015
Sport au Brésil en 2015
Sport en mai 2015